Live at Shepherds Bush Empire (Bellowhead), dvd van Bellowhead.
 Live at Shepherds Bush Empire (Björk), dvd van Björk.
 Live at Shepherds Bush Empire (Gary Numan), cd van Gary Numan.
 Live at Shepherds Bush Empire (The Rifles), ep van The Rifles.